Kausche bezeichnet:

 Kausch oder Kausche, einen Begriff aus dem Schiffbau für die gefertigte Verstärkung eines Drahtseil- oder Tauwerk-Auges
 Kausche (Drebkau), einen Ortsteil von Drebkau

Kausche ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Kausche (* 1962), amerikanische Politikerin (Demokratische Partei)
 Dietrich Kausche (1914–1988), deutscher Historiker und Archivar
 Eva Kausche-Kongsbak (1918–2010), deutsche Buch-Illustratorin, Malerin, Grafikerin und Autorin
 Martin Kausche (1915–2007), deutscher Maler und Graphiker